Luc Vansteenkiste (politicus) (1940), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Luc Vansteenkiste (ondernemer) (1947), Belgisch ondernemer